Юрий Александрович Безменов, также известный под именем Томас Дэвид Шуман (; 1939, Мытищи, Московская область, СССР — 1993, Уинсор, Онтарио, Канада) — специалист советской пропаганды, дезинформации и подрывных действий, сотрудник КГБ, впоследствии разочаровался в «ценностях» советской системы, остался на Западе; работал в Агентстве печати «Новости», посольстве СССР в Индии. В 1970 году бежал на Запад, где некоторое время жил под именем Томас Шуман. После того как КГБ вычислил его, публично раскрыл некоторую информацию о советской пропаганде и диверсионной деятельности в интервью, лекциях и нескольких брошюрах.

Биография 
Родился Юрий Александрович Безменов в 1939 году в городе Мытищи, в пригороде Москвы. Его отец был офицером Генерального штаба Советской Армии. Юрий учился в Институте восточных языков МГУ на специализации индийской культуры и индийских языков. В течение обучения стал также младшим офицером административной и военной разведки. После завершения обучения был окончательно завербован КГБ. Первое назначение было в Индию переводчиком в советской группе экономической помощи, занимавшейся строительством нефтеперерабатывающего комплекса в штатах Бихар и Гуджарат. После примерно двух лет (в 1965) был отозван обратно в Москву, где назначен в «Отдел политических публикаций» Агентства печати «Новости». Эта структура по словам Безменова специализировалась на пропаганде и дезинформации. Как рассказывает Безменов, около 75 % работников агентства на самом деле были действующими офицерами КГБ, а остальные — контролируемыми КГБ авторами, PR-специалистами, информаторами и т. д. Также в агентстве «Новости» на самом деле не было никаких новостей. Он сказал, что, когда он был журналистом, такой функции, как освещение новостей, у него не было. Основная его функция, кроме написания, редактирования и перевода пропагандистских материалов, которые должны были распространяться в иностранных СМИ, заключалась в сопровождении иностранных делегаций, их спаивании, «промывании им мозгов» и выполнении другой работы, чтобы они принесли в свои страны ту информацию и мнения, которые были нужны для идеологических диверсий КГБ. Далее попеременно работал в Агентстве печати «Новости» в Москве и в советском посольстве в Индии на должности пресс-офицера, позже — пресс-атташе.

Побег на Запад 
В 1970 году из Индии Безменов бежал в Канаду. По словам Безменова, он не мог доверять никому: ни индийской полиции, ни сотрудникам посольства США или других стран, поскольку советского перебежчика могли сдать. Его бегство выглядело просто как исчезновение. Он принял образ хиппи, которые массово гуляли рядом с посольством, присоединился к их группе и через некоторое время покинул страну. ЦРУ помогло Безменову «перевоплотиться» в другое лицо — Томаса Шумана. В интервью причину своего бегства Безменов объяснял так:

Поздние годы и смерть (1986—1993) 
В 1989 Безменов развелся с женой, Tecc, и переехал в Уинсор, Онтарио, в то время как она осталась жить в Монреале. Два года спустя Безменов начал преподавать международные отношения в Windsor College. В декабре 1992 года Безменов посетил экс-жену и их детей на Рождество. Две недели спустя, 6 января 1993, газета «» сообщила о смерти Безменова, произошедшей днём ранее, как о «массивном сердечном приступе» на фоне алкоголизма.

Наследие 
После смерти Безменова, его модель советской подрывной деятельности исследовалась и интерпретировалась преподавателями и персоналом . УОСО использовал модель для анализа исторических событий, включая десятилетнюю российскую кампанию перед конфликтом с Грузией в 2008.

Работы Безменова были цитированы старшим директором Центра Дипломатии и Международного Сотрудничества имени Байдена в Пенсильванском университете и бывшим заместителем помощника министра обороны Майклом Карпентером.

Лекции Безменова были также использованы доцентом Йельского университета  как пример активных мероприятий в контексте недавних (2017) российских дезинформационных кампаний внутри Соединённых Штатов.

19 августа 2020 года интервью Безменова, данное американскому тележурналисту Роберту Редстоуну в 1984 году, было использовано как основа международного тизера игры «Call of Duty: Black Ops Cold War».

Методика идеологических диверсий КГБ 

В своих лекциях, интервью и брошюрах Безменов описал методику работы органов пропаганды и дезинформации Советского Союза со странами, которые надо было ослабить и покорить. Это процесс носил название «идеологической диверсии». Безменов подчеркивал, что речь идёт не о шпионаже.

«Если обобщить всё время, деньги и усилия КГБ, направленные за пределы СССР, то мы увидим, что на шпионаж из них расходуется только 10 — 15 %. Остальное же идёт на идеологические диверсии, которые в большинстве своём осуществляется средствами, которые не противоречат законам свободных стран, и просматривается, только если дать себе немного времени, усилий и проницательности, чтобы их увидеть». Идеологическая диверсия имеет четыре стадии (далее схема из брошюры Юрия Безменова «Письмо Америке с любовью» страница 22. Перевод не дословный, в скобках — на языке оригинала).

Безменов подчеркивает, что эти результаты не обязательно должны достигаться усилиями диверсанта. КГБ в подрывной работе использует тот же принцип, который есть в японских боевых искусствах, в частности дзюдо — использовать энергию противника, чтобы побороть его (например, не отражать удар, а использовать силу противника против него самого). «Страна, которая является целью, очевидно имеет в какой-то области проблемы. Если это свободное демократическое общество, то существует много различных общественных движений в этом обществе. И в каждом таком обществе/группе есть люди, которые действуют против общества. Например преступники, те, кто антагонистически настроены к политике государства, психотические личности, которые вообще против всего, и, наконец, есть небольшая группа агентов иностранных государств, купленные, обманутые и завербованные. Когда все эти группы будут направлены в одном направлении — это идеальный момент, чтобы подхватить и продолжить их движение, пока они не подтолкнут всё общество к кризису». На примере религии, нужно ослаблять ее, способствуя «всевозможным сектам и культам, которые привлекают внимание людей. Даже если такие секты является наивными, это не имеет значения. Пока общепринятая религиозная норма медленно подтачивается и люди сбиваются с главной цели религии (иметь связь с Богом), это срабатывает для цели идеологической диверсии. Далее смешивайте настоящие уважаемые религиозные организации с сектами. Отбейте внимание людей от настоящей веры и рассредоточьте их на различные замены».

Источники информации, оставленные Безменовым 
Видеоматериалы:
 Интервью с Юрием Безменовым американского телевизионного ведущего, режиссера и политолога Джорджа Гриффина, 1984 год (с украинскими субтитрами)
 Запись лекции об идеологической диверсии, 1983 год, Лос-Анджелес, Введение перед лекцией: часть первая, часть вторая
Книги:
 Томас Шуман. Письмо Америке с любовью (Love Letter to America) 1984, русский перевод — Томас Шуман (Юрий Безменов) «Любовное послание Америке», размещен в сети Интернет ISBN 978-0-935090-13-0
 Отсутствие «НОВОСТЕЙ» является хорошей новостью (No «NOVOSTI» Is Good News) 1985, русский перевод — Томас Шуман (Юрий Безменов) «Нет „Новостей“ — хорошие новости», размещен в сети Интернет ISBN 978-0-935090-17-8
 Черный — красивый, а коммунизм — нет (Black Is Beautiful, Communism Is Not) 1985, русский перевод — Томас Шуман (Юрий Безменов) «Черный это красиво, а коммунизм — нет», размещен в сети Интернет ISBN 978-0-935090-18-5
 Мировая полиция мысли (World Thought Police) 1986, русский перевод — Томас Шуман (Юрий Безменов) «Всемирная полиция мыслей», размещен в сети Интернет ISBN 978-0-935090-14-7

См. также 
 План Даллеса

Примечания 

Советские перебежчики
Журналисты СССР
Дипломаты СССР